Близкие друзья — саундтреки к американскому шоу «Близкие друзья», транслировавшегося с 2000 по 2005 года.
Ниже представлен список 5 официальных альбомов и треков.

Первый сезон 

Альбом с музыкой из первого сезона поступил в продажу 17 апреля 2001 года.

 Greek Buck — «Spunk (Synth-Version)» (0:29)
 Barry Harris — «Dive In The Pool» (3:55)
 Full Frontal — «You Think You’re a Man» (4:00)
 Heather Small — «Proud» (4:27)
 Kristine W — «Lovin' You» (3:30)
 Alcazar — «Crying At The Discotheque» (3:50)
 Jay-Jay Johanson — «Suffering» (4:46)
 Mint Royale — «Shake Me» (4:05)
 B-U — «Summerfire» (3:25)
 Antiloop — «Start Rockin'» (3:26)
 Love Inc. — «Do Ya (Feel The Love)» (3:49)
 Katty B — «Let’s Hear It For The Boy» (5:31)
 Carole Pope — «High School Confidential» (3:14)
 Touch and Go — «Straight To… Number One» (3:37)
 Greek Buck — «Spunk (Thank You Version)» (0:29)
 David Bowie — «Boys Keep Swinging» (3:20)
 Jack Hylton — Happy Feet (High﻿ Heels Mix)
 Ben E. King & Drifters — «Save the Last Dance for Me» — 2:36

Второй сезон 

Альбом с музыкой из второго сезона поступил в продажу 7 мая 2002 года.

 Kosheen — «Hide U (John Creamer & Stephane K Remix)» (5:07)
 Deborah Cox — «Absolutely Not (Chanel Club Mix)» (4:46)
 Kim English — «Everyday (Hex Hector & Mac Quayle Club Mix)» (4:38)
 DJ Disciple feat. Mia Cox — «Caught Up (Guido Osario Vocal Mix)» (4:24)
 Elle Patrice — «Rising» (4:23)
 Satoshi Tomiie feat. Deanna — «Sneaky One» (4:14)
 Daft Punk — «Harder, Better, Faster, Stronger (Peter Heller’s Stylus Remix)» (4:59)
 The Chemical Brothers — «Star Guitar (Peter Heller’s Expanded Mix)» (5:00)
 Etta James — «Miss You (Illicit Remix Edit)» (5:02)
 Sarah McLachlan — «Plenty (Fade Mix)» (5:04)
 Delerium feat. Rani — «Underwater (Mauve’s Dark Vocal Mix)» (4:59)
 Mandalay — «Beautiful (Calderone After Hour Mix)» (5:07)
 Skindive — «No More Good Guys» (5:07)

Третий сезон 

Альбом с песнями из третьего сезона поступил в продажу 20 мая 2003 года.

CD 1 

 Murk vs. Kristine W — «Some Lovin' (Peter Rauhofer Mix)» (10:41)
 iiO — «At the End (The Scumfrog Remix)» (4:47)
 The Roc Project feat. Tina Arena — «Never (Past Tense) (Tiësto Mix)» (6:36)
 Gioia — «From the Inside (Junior Vasquez Mix)» (8:15)
 Йоко Оно — «Walking on Thin Ice (Danny Tenaglia Club Mix)» (4:58)
 Divine — «Native Love (Step by Step)» (4:23)
 Namtrak vs. Chris Zippel — «Viva Colombia (Cha Cha) (NamZip Club Mix)» (4:21)
 Cassius feat. Steve Edwards — «The Sound of Violence (Dancefloor Killa Mix)» (5:00)

CD 2 

 Sneaker Pimps — «Loretta Young Silks» (6:00)
 Matthew Good — «Weapon» (4:56)
 The Soundtrack of Our Lives — «Infra Riot» (4:47)
 Pete Townshend — «Rough Boys» (4:02)
 Underworld — «Sola Sistim» (6:28)
 Broken Social Scene — «Lover’s Spit» (6:07)

Четвёртый сезон 

Альбом с музыкой из четвёртого сезона поступил в продажу 22 июня 2004 года.

 Burnside Project — «Cue the Pulse To Begin» (4:02)
 Suede — «Attitude» (3:05)
 Jason Nevins — «I’m The Main Man» (2:58)
 Goldfrapp — «Train» (4:05)
 Eels — «Love Of The Loveless» (3:31)
 Ima Robot — «Scream» (3:51)
 The Reindeer Section — «You Are My Joy» (3:44)
 The Uncut — «Understanding The New Violence» (4:05)
 TV on the Radio — «Satellite» (4:31)
 Andrea Menard — «If I Were A Man» (3:22)
 Circlesquare — «7 Minutes» (4:21)
 Origene — «Sanctuary» (3:25)
 Kodo — «Strobe’s Nanafushi (Satori Mix)» (4:59)
 Black — «Wonderful Life» (4:45)

Пятый сезон 

Альбом с музыкой из пятого сезона поступил в продажу 26 сентября 2005 года.

 Scissor Sisters — «The Skins» (2:52)
 Geri Halliwell — «Ride It (Hex Hector 12» Mix) (5:07)
 DV Roxx — «Hardcore Mutha Fucka» (4:57)
 Fatboy Slim — «Jin Go Lo Ba» (4:42)
 Ultra Naté — «Free (Jason Nevins Mix)» — 4:39)
 Madeleine Peyroux — «Dance Me to the End of Love» — 3:57)
 The Charlatans — «My Beautiful Friend (Lionrock Mix)» — 5:03)
 Superpitcher — «Fever» (4:59)
 PJ Harvey — «This Mess We’re In» (3:55)
 Marilyn Manson — «Personal Jesus» (4:08)
 DJ Rhythm — «Drama (Warren Clark Club Mix)» (5:37)
 Africanism All Stars — «Summer Moon» (4:51)
 Cyndi Lauper — «Shine (Babylon Mix)» (4:24)
 Heather Small — «Proud (Peter Presta QAF V Mix)» (5:01)

Club Babylon 

26 апреля 2005 в продажу поступило 2-х дисковое издание под названием «Club Babylon».

CD 1 

 Book Of Love — «Boy» (Original Mix) (3:16)
 Ultra Naté — «Free» (Oscar G Space Anthem) (4:48)
 Bronski Beat — «Smalltown Boy» (Original Mix) (4:55)
 Morel — «True (The Faggot Is You)» (Deep Dish Mix) (4:41)
 Sneaker Pimps — «Spin Spin Sugar» (Armand Van Helden Mix) (6:10)
 Kristine W. — «Fly Again» (Scumfrog Club Mix) (6:37)
 Amuka — «Appreciate Me» (Trip To Paradise Mix) (4:54)
 Narcotic Thrust — «Safe From Harm» (Peter Rauhofer Mix) (5:27)
 The Collaboration — «Break 4 Love» (Friburn + Urik Tribal Mix) (6:33)
 Barry Harris feat. Peper Mashay — «Dive In The Pool» (X-Union Mix) (5:43)

CD 2 

 Suzanne Palmer — «Home» (Offer Nissin Remix) (7:18)
 Kristine W. — «Wonder Of It All» (Offer Nissin Remix) (6:55)
 Friburn & Urik — «I Need You» (5:55)
 Murk — «Doesn’t Really Matter» (Friscia & Lamboy Remix) (6:37)
 Carl Cox feat. Hannah Robinson — «Give Me Your Love» (Valentino Kanzyani Remix) (6:35)
 Loleatta Holloway — «Stand Up» (Hott 22 Remix) (5:05)
 Inaya Day — «Lift It Up» (DJ Paulo & Jamie J Sanchez Mix) (6:01)
 Afrika Bambaataa & The Millennium Of The Gods — «B More Shake» (FC Nond Remix) (2:41)
 Rachel Panay — «Back To Love» (Friscia & Lamboy Vocal Anthem Mix) (5:23)
 Gadjo — «So Many Times» (Friscia & Lamboy Vocal Anthem Mix) (5:02)

Ultimate Threesome 

3 февраля 2009 года было выпущено подарочное издание «Queer As Folk: Ultimate Threesome» с альбомами к третьему, четвёртому и пятому сезонам шоу. Данное издание является подарочной версией ранее издававшихся альбомов к этим сезонам.

Примечания

Ссылки 

 «Princess Of Babylon» — полный список песен из сериала
 «QAF Music» форум о музыке сериала

Телевизионные саундтреки‎
Близкие друзья